

События

Римская республика 
 Консулы: Луций Лициний Красс и Квинт Муций Сцевола (оба — плебеи); проконсул: Гай Эгнаций; преторы: Гай Семпроний Лонг, Луций Аврелий Котта и Марк Геренний.
 Принят закон Лициния—Муция об изгнании из Рима латинов и италиков, которые не смогли доказать наличия у них римского гражданства.

Азия 

 Селевк VI побеждает Антиоха Кизикского, захватывает его в плен и казнит.
 Сын Антиоха Кизикского Антиох X провозглашает себя царём, одерживает победу над Селевком VI и изгоняет его из Сирии. Селевк VI погибает во время народного восстания при попытке собрать деньги для продолжения войны.
 Для укрепления своей власти Антиох X женится на своей мачехе Клеопатре Селене.
 Сыновья Антиоха Грипа провозглашены царями. Деметрий III — в Дамаске, Антиох XI и Филипп I — в Антиохии. Между ними начинается война.
 В Армении умирает царь Тигран I, его сын Тигран II при поддержке парфян становится царём Армении.
 Ариобарзан I Филороман избран царём Каппадокии.
 95, ок. — Царь саков Мога (Мауэс) завоёвывает Гандхару.

Родились 
 Марк Порций Катон Младший — римский политический деятель;
 Клодия Пульхра Терция — дочь Аппия Клавдия Пульхра, получившая скандальную известность в Риме;
 95, ок. — Публий Валерий Катон (ум. 1 до н. э.), древнеримский поэт и грамматик, глава литературного течения неотериков;
 95, ок. — Галерия Копиола (ум. после 9), известная театральная актриса;
 95, ок. — Публий Ватиний (ум. ок. 41 до н. э.), квестор 63 года до н. э., плебейский трибун 59 года до н. э., претор 55 года до н. э. и консул 47 года до н. э.;
 95, ок. — Публий Сестий (ум. после 35 до н. э.), народный трибун Древнего Рима, друг Цицерона.

Скончались 
 Селевк VI Эпифан Никатор — царь Сирии;
 Антиалкид, царь Индо-греческого царства.

См. также

Примечания